Комиссар по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах СЕ.
Избирается Парламентской Ассамблеей из трёх предложенных Комитетом министров кандидатур сроком на 6 лет; повторное избрание не допускается. Комиссар не рассматривает индивидуальные жалобы на нарушения прав человека.

Список Комиссаров 
 Альваро Хиль-Роблес (Испания) (15 октября 1999 — 31 марта 2006)
 Томас Хаммарберг (Швеция) (1 апреля 2006 — 31 марта 2012)
 Нилс Муйжниекс (Латвия) (с 1 апреля 2012 — 31 марта 2018)
 Дуня Миятович (Босния и Герцеговина) (с 1 апреля 2018)

См. также 
 Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью
 Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Ссылки 
 Сайт Комиссара Совета Европы по правам человека
 Сборник «точек зрения» (viewpoints) комиссара Т. Хаммарберга за второй год пребывания в должности (2007—2008)
 Сборник «точек зрения» (viewpoints) комиссара Т. Хаммарберга за третий год пребывания в должности (2008—2009)
 Сборник «точек зрения» (viewpoints) комиссара Т. Хаммарберга за четвёртый год пребывания в должности (2009—2010)
 Дневник комиссара Совета Европы по правам человека

Межгосударственные правозащитные организации
Совет Европы